Giuseppe Pasotto – vescovo cattolico italiano
Paolo Pasotto – pittore e scultore italiano